Rüther ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Rüther (* 1963), deutscher Historiker
 Anton Rüther (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Christoph Rüther (* 1965), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister und Landrat
 Eduard Rüther (1871–1941), deutscher Historiker und Schuldirektor
 Ferdinand Rüther (1926–2022), deutscher Biologiedidaktiker
 Günther Rüther (* 1948), deutscher Politikwissenschaftler
 Hans Rüther (1909–nach 1972), deutscher Agrarwissenschaftler und Parteifunktionär (CDU) in der DDR
 Heinrich Rüther (1866–1954), deutscher lutherischer Geistlicher und Heimatforscher
 Hubert Rüther (1886–1945), deutscher Grafiker und Maler
 Irena Rüther-Rabinowicz (1900–1979), deutsche Malerin
 Josef Rüther (1881–1972), deutscher Heimatforscher und linkskatholischer Publizist
 Kirsten Rüther (* 1966), deutsche Afrikanistin
 Norbert Rüther (* 1950), deutscher Psychiater und Politiker (SPD)
 Sonja Rüther (* 1975), deutsche Buchautorin, Malerin, Illustratorin und Künstlerin
 Ulrich Rüther (* 1968), deutscher Versicherungsmanager

Siehe auch:
 Rüter
 Ruether
 Rüthers